Сезон ВНБА 2015 — стал 19-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Миннесота Линкс». В этом сезоне последний раз использовалась классическая система плей-офф, по которой в турнир навылет проходили по четыре сильнейшие команды из каждой конференции, а финальная серия проводилась среди чемпионов конференций.

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 16 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2015 года под первым номером клубом «Сиэтл Шторм» была выбрана защитник Джуэл Лойд из университета Нотр-Дам. Под вторым номером на этом драфте клубом «Талса Шок» была выбрана центровая Аманда Зауи из университета Миннесоты.

Регулярный чемпионат стартовал 5 июня игрой между клубами «Вашингтон Мистикс» и «Коннектикут Сан», в которой «Вашингтон» в тяжелейшей борьбе переиграл своего противника со счётом 73:68. 25 июля на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся матч всех звёзд, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 117:112. Самым ценным игроком этого матча была признана форвард «Миннесота Линкс» Майя Мур, которая за 20 минут, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 30 очков, 6 подборов и 5 результативных передач за команду Запада. Регулярный чемпионат в этом году завершился 13 сентября, самым ценным игроком которого была признана форвард команды «Чикаго Скай» Елена Делле Донн. Тренер клуба «Нью-Йорк Либерти», Билл Лэймбир, был признан тренером года, а Джуэл Лойд из «Сиэтл Шторм» — новичком года. Официально турнир 2015 года закончился 14 октября, когда команда «Миннесота Линкс» обыграла в решающем матче финальной серии до трёх побед команду «Индиана Фивер», а MVP финала была признана центровая «Линкс» Сильвия Фаулз.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2015 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получил клуб «Сиэтл Шторм». 16 апреля 2015 года «Шторм» первой выбрали Джуэл Лойд. Всего было выбрано 36 баскетболисток, из них 30 из США, 2 из Африки и 4 из Европы ( Аманда Зауи,  София Грушчакова,  Драгана Станкович и  Марица Гайич).

Первая пятёрка драфта:
  Джуэл Лойд (Сиэтл Шторм)
  Аманда Зауи (Талса Шок)
  Калина Москведа-Льюис (Сиэтл Шторм)
  Элизабет Уильямс (Коннектикут Сан)
  Шайенн Паркер (Чикаго Скай)

Регулярный чемпионат

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Матч всех звёзд ВНБА 

Матч всех звёзд ВНБА — 2015 прошёл в Анкасвилле (штат Коннектикут) 25 июля 2015 года на домашней арене клуба «Коннектикут Сан» «Мохеган Сан Арена». Это была тринадцатая «игра всех звёзд» в истории ВНБА. По итогам голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

  Игроки, не принимавшие участие в матче из-за травмы.
  Игроки, заменившие в нём травмированных.
  Игроки, начавшие игру в стартовой пятёрке, вместо травмированных.

Плей-офф

Состав победителей

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Елена Делле Донн, Чикаго Скай
 Самый ценный игрок финала: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Новичок года ВНБА: Джуэл Лойд, Сиэтл Шторм
 Лучший оборонительный игрок: Бриттни Грайнер, Финикс Меркури
 Лучший шестой игрок ВНБА: Элли Куигли, Чикаго Скай
 Самый прогрессирующий игрок: Келси Боун, Коннектикут Сан
 Приз за спортивное поведение: Делиша Милтон-Джонс, Атланта Дрим
 Приз за лидерские качества: Елена Делле Донн, Чикаго Скай
 Тренер года: Билл Лэймбир, Нью-Йорк Либерти

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Майя Мур (Линкс)
 Ф Елена Делле Донн (Скай)
 Ц Тина Чарльз (Либерти)
 З Деванна Боннер (Меркури)
 З Энджел Маккатри (Дрим)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Эпифанни Принс (Либерти)
 З Кортни Вандерслут (Скай)

 Сборная новичков:
 Натали Ачонва (Фивер)
 Раму Токасики (Шторм)
 Киа Стоукс (Либерти)
 Ана Дабович (Спаркс)
 Джуэл Лойд (Шторм)
 Бриттани Бойд (Либерти)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ннека Огвумике (Спаркс)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Киа Стоукс (Либерти)
 Санчо Литтл (Дрим)
 Тина Чарльз (Либерти)
 Деванна Боннер (Меркури)
 Таниша Райт (Шторм)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2015